Ю́рий Гео́ргиевич Кругло́в (15 июля 1944 года — 19 сентября 2010 года) — советский и российский фольклорист и  русской литературы, . Доктор филологических наук (1985), академик РАО. С 1989 до октября 2008 года — ректор Московского государственного открытого педагогического университета имени М. А. Шолохова.

Биография

Основные работы 
 Русские свадебные песни. Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 1978.
 Русские обрядовые песни. Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 1989. 2-е изд. Тираж 50000 экз.
 Семейно-бытовой фольклор / [Сост., подг. текстов и коммент. Ю. Г. Круглова; Этногр. коммент. В. Н. Медведевой]. — 1997. ISBN 5-268-00212-0.
 Владимирова Т. Н., Говоркова О. Н., Круглов О. Ю., Круглов Ю. Г., Смирнова Т. В. «Тихий Дон» в кривом зеркале антишолоховедов. М.: Советский писатель, 2007.

Награды 
 Орден Дружбы (2000) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Почёта (2007)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ю. Г. Круглова на сайте РАО.

Фольклористы СССР
Фольклористы России
Доктора филологических наук
Академики РАО
Ректоры вузов Москвы
Шолоховеды
Члены Союза писателей России